Pamela Jintana Racine (Vermont, diciembre de 1977) es una baterista y bailarina estadounidense. Ella tocó en la banda de Punk gitano Gogol Bordello entre 1999 y 2017. Su padre es Europeo-estadounidense y su madre es de origen tailandés. 

Nacidos en 1977
Bateristas de Estados Unidos
Música gitana
Mujeres bateristas